Stasera niente di nuovo – film del 1942 diretto da Mario Mattoli
Stasera niente di nuovo – varietà televisivo del 1981 con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello